Ава́рский или древнеава́рский язык — вымерший язык авар, функционировавший в Паннонии в VI—IX веках и исчезнувший после падения Аварского каганата.

Согласно тюркской версии происхождения, родственен булгарским языкам, либо сильно подвергся их влиянию.

Язык авар европейского периода известен по сохранившиеся в иноязычных письменных источниках титулам и личным именам, которые являются универсальными для алтайской языковой семьи. Как свидетельствуют данные археологии, авары пользовались разновидностью рунической письменности, однако все найденные надписи очень короткие и не поддаются расшифровке. Единственным памятником, по которому пытаются реконструировать диалект, является надпись, выполненная греческими буквами на сосуде из клада Надь-Сент-Миклош. Она близка к булгарским текстам того же времени. Из источников известно, что различные группы булгар вливались в состав аварского союза.

О языке авар до переселения в Европу прямых данных нет. Есть основания полагать, что первоначально авары были монголоязычными (по наиболее распространённому мнению они отождествляются с центрально-азиатским народом жужаней). С аварским языком, по этой точке зрения, связываются ранние монгольские заимствования в славянских языках: например слова «хоругвь» и «телега». Существует мнение, что язык авар всегда был булгаро-тюркским (А. Рона-Таш), либо принадлежал к тунгусо-маньчжурской группе (Е. А. Хелимский).

См. также 
 Болгарские руны
 Огурские языки
 Булгарский язык
 Булгарский ротацизм
 Булгарский ламбдаизм

Литература 
 Мудрак О. А. Аварская надпись на сосуде из клада Надь-Сент-Миклош // Orientalia et Classica, Аспекты компаративистики — М.: Изд. РГГУ, 2005. Вып. VI. — С.81-103 
 Немет Ю. К вопросу об аварах.
 Хелимский Е. А. Тунгусоманьчжурский языковой компонент в Аварском каганате и славянская этимология // Материалы к докладу на XIII Международном съезде славистов. Любляна, 15-21 августа 2003.

Примечания 

Древние языки
Тюркские языки
Булгарские языки
Монгольские языки